Arenales kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de General Arenales, kommun, Buenos Aires, 
 General Arenales (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar